A San Marinó-i nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság tizenharmadik futama. A versenyt Misanóban rendezték szeptember 4-én.

A MotoGP versenyét meglepetésre Jorge Lorenzo nyerte Dani Pedrosa és Casey Stoner előtt. A Moto2-ben Marc Márquez nyert Stefan Bradl és Andrea Iannone előtt, míg a nyolcadlitereseknél Nicolás Terol, Johann Zarco, Efrén Vázquez volt a dobogósok sorrendje.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Sanmarino
Motogp
Motogp